est le neuvième album de la série de bande dessinée Clifton, scénarisé par Bob de Groot et dessiné par Turk.

Synopsis 

À la suite d'une erreur de , la nouvelle machine du MI6, Clifton est menacé par deux tueurs professionnels des services de renseignements britanniques. Ces deux hommes ont pour devoir de  pendant une semaine pour poursuivre leur proie, avant de recontacter la base : cela laisse donc à Clifton .

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Album de bande dessinée sorti en 1979
Album de Clifton